El príncipe Alejandro de Bélgica (Laeken, 18 de julio de 1942-Sint-Genesius-Rode, 29 de noviembre de 2009), también llamado Alejandro Manuel Enrique Alberto María Leopoldo de Bélgica. Era el hijo mayor del rey Leopoldo III de Bélgica y su segunda esposa Lilian Baels, Princesa de Réthy.

Familia real de Bélgica
Alejandro nació el 18 de julio de 1942, en Laeken, Bélgica. Tuvo dos hermanas menores: María Cristina (1951) y María Esmeralda (1956). Sus hermanos de padre (hijos de la princesa Astrid de Suecia) son: el fallecido rey Balduino de Bélgica, al rey Alberto II (que abdicó en 2013) y la fallecida princesa Josefina Carlota (Gran Duquesa de Luxemburgo), quien además era su madrina.

Matrimonio
El 4 de marzo de 1991 contrajo matrimonio en Debenham, Suffolk, Inglaterra, con Léa Inga Dora Wolman, quien ya se había divorciado dos veces. El matrimonio fue mantenido en secreto hasta 1998. Alejandro tuvo dos hijastros (hijos de los dos primeros matrimonios de Léa): Laetitia Spetschinsky y Renaud Bichara.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
The Peerage
Casa Real de Bélgica

Nobles de Bélgica del siglo XX
Nobles de Bélgica del siglo XXI
Príncipes de Bélgica
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Católicos de Bélgica
Nacidos en Laeken